В одиночному розряді тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (півфінал)

 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Central Fidelity Bank International